Gottesfreund bezeichnet:

 Raguël, biblische apokryphe Person
 Gottesfreunde, religiöse Bewegung des 14. Jahrhunderts
 Walī (türkisch Veli), islamischer Gottesfreund oder Heiratsvormund